Гаджа — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаджа, Адриан (также известный как Адриан; род. 1984) — македонский поп-певец албанского происхождения; один из представителей Македонии на конкурсе песни Евровидение 2008.
 Гаджа, Пётр Миронович (1966—2014) — участник Евромайдана, один из погибших Небесной сотни, Герой Украины.
 Гаджа Мада (ок. 1290—1364) — политический и военный деятель, собиратель империи под эгидой государства Маджапахит.